Östesttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Östesttjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (27,9 ha)
Östesttjärnen (Kalls socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (6,04 ha)
Östesttjärnen (Lits socken, Jämtland), sjö i Östersunds kommun,  (8,49 ha)
Östesttjärnen, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,

Se även
Östersttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn